Бобоне () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бобоне, Романо — итальянский кардинал-дьякон церкви Сан-Джорджио-ин-Велабро в 1188—1189 годах.
 Бобоне, Уго — итальянский кардинал, племянник папы Целестина III.

Топонимы:
 Бобоне — кратер на обратной стороне Луны.